K55 steht für:
 K 55, Sonate in G-Dur Presto von Domenico Scarlatti, siehe Liste von Scarlatti-Sonaten
 K55, koreanische Panzerhaubitze, Lizenzbau der M109 (Panzerhaubitze)
 HMS Periwinkle (K55), britische Korvette der Flower-Klasse (1940)
 „Gefäßkrankheiten des Darmes“ (ICD-10-Code)

K-55 steht für:
 Keystone K-55 Pronto, US-amerikanisches Postflugzeug von Keystone Aircraft
 K-55 (1941), sowjetischer U-Kreuzer vom Typ K
 K-55 (1960), sowjetisches Atom-U-Boot der Hotel-Klasse, siehe Projekt 658 #K-55
 K-55, Alternativname der Kaliningrad R-55, sowjetischer Luft-Luft-Lenkflugkörper, siehe Kaliningrad K-5

Abkürzung